Hacke steht für:

 Hacke (Werkzeug), ein Werkzeug zur Bodenbearbeitung
 Pickel (Werkzeug), eine Spitzhacke
 (österreichisch) Axt (oder Beil)
 eine Wappenfigur, siehe Barte (Heraldik)
 Ferse, Teil des Fußes
 Ruderhacke bei Booten und Schiffen, siehe Skeg

Hacke ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hacke (1869–1952), Musikschriftsteller, Redakteur, Dichter und Komponist
 Alexander Hacke (* 1965), deutscher Musiker, Musikproduzent, Komponist von Filmmusik und Schauspieler
 Axel Hacke (* 1956), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Christian Hacke (* 1943), deutscher Politikwissenschaftler
 Christian Franz von Hacke (1731–1807), Freiherr, Domkapitular in Speyer und Chorbischof im Erzbistum Trier
 Daniela Hacke (* 1966), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Edwin von Hacke (1821–1890), Rittergutsbesitzer, Zuckerfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Elias Hacke (1574–1640), deutscher Rittmeister und Rittergutsbesitzer
 Emil von Hacke (1814–1887), königlich preußischer Generalleutnant
 Ernst Ludwig von Hacke (1651–1713), königlich preußischer Generalleutnant und Kommandant von Berlin
 Florian Hacke (* 1978), deutscher Schauspieler
 Franz Karl Joseph von Hacke (1727–1780), kurpfälzischer Oberstjägermeister, Sohn von Ludwig Anton von Hacke
 Franz Karl Ludwig Wilhelm von Hacke (* um 1725; † 1757), kurpfälzischer Diplomat
 Friedrich Wilhelm von Hacke (Oberst) (* 1717; † nach 1780), königlich preußischer Oberst
 Fritz Hacke (1842–1922), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Georg Hacke (auch latinisiert: Haccius; 1626–1684), deutscher lutherischer Theologe
 Gottlob von Hacke, deutscher Theaterdichter und Publizist des späten 18. Jh., in Mecklenburg mehrfach belegt
 Hans Hacke (* vor 1600; † nach 1620), deutscher Bildhauer und Zimmermann
 Hans Christoph Friedrich von Hacke (1699–1754), preußischer Militär (Namensgeber des Hackeschen Markts in Berlin)
 Horst Hacke (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Jens Hacke (* 1973), deutscher Politikwissenschaftler
 Levin Friedrich von Hacke (1714–1785), preußischer Generalleutnant, Chef eines Regiments zu Fuß sowie Gouverneur von Stettin
 Ludwig Anton von Hacke (1682–1752), kurpfälzischer Oberstforst- und Oberstjägermeister
 Marie Hacke (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Rudolf Hacke (1881–1953), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Werner Hacke (* 1948), deutscher Neurologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Hacken
 Haacke, Hake, Haake
 Hagke
 Hagge
 Haccius (latinisierte Namen)
 Hacque
 Hake (Beruf)